Минулого року чемпіонками були Кірстен Фліпкенс та Йоганна Ларссон. Ларссон вирішила не грати цього року, а Фліпкенс заявилася з Алісон ван Ейтванк, але знялася через травму зап'ястя.

Турнір виграли Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова, здолавши в фіналі Барбару Гас та Ксенію Кнолль, 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання
 Основна сітка 

Upper Austria Ladies Linz - Doubles
2019 Doubles
2019 в австрійському спорті